Синхронізатор ( ) — пристрій, який забезпечує синхронізацію руху (роботи) частин машин і механізмів.

Приклади:
 Синхронізатор коробки передач — пристрій для безшумного й безударного перемикання шестерень коробки передач колісного транспортного засобу.
  — пристрій для здійснення стрільби через пропелер літака
 Пристрій для синхронізації електричних машин при ввімкненні їх у загальну мережу для паралельної роботи.
 Пристрій для синхронізації затвора камери фотоапарата і спалаху.
 Пристрій для керування і контролю процесу з'єднання двох ліній електропередач.
 Синхронізація роботи машин і механізмів на виїмних ділянках шахти (кар'єру), синхронізація роботи технологічних ліній збагачувальної фабрики тощо.

Див. також 
 Синхронізатор витрат

Література 
 

Обладнання